El término duende puede referirse a:

Leyendas, folclore y mitología
 Duende, personaje o criatura folclóricos;
 Duende zahorí, buscador milagroso o duende de las cosas perdidas en Cantabria (España);
 Tata Duende, un ser mitológico del folclore de Belice;

Arte

Literatura 

La dama duende, una comedia escrita por el dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca;
Un duende a rayas, obra de literatura infantil de la escritora María Puncel (Premio Lazarillo 1971).

Duende Verde, personaje de ficción en las historietas de Spiderman.

Música

 El duende, un concepto propio del cante y la danza flamencos;
El duende, una zarzuela en dos actos,
El Desván del Duende, un grupo español, originario de Extremadura;
El Vicio del Duende, un grupo de rock español, originario de la ciudad de Zaragoza;
 «Maldito duende», una canción de Héroes del Silencio.

Cine y teatro

 El duende y yo, película mexicana estrenada el 20 de abril de 1961,
 La dama duende, película argentina de 1945, dirigida por Luis Saslavsky, con guion del poeta Rafael Alberti;
 Nosotros, ellas y el duende es una obra de teatro del autor español Carlos Llopis, estrenada el 3 de mayo de 1946;
 El duende, título en Argentina y en Uruguay de Elf, una película estadounidense de comedia navideña.

Historieta 

 Duende Verde, personaje de ficción en las historietas de Spiderman.

Arquitectura 

 Duende de Lincoln, un símbolo muy popular de la ciudad inglesa de Lincoln;

Prensa
 El Duende (Cuba), periódico cubano, publicado únicamente de 1856 à 1860;
 El Duende (publicación chilena de 1921), publicación periódica chilena, publicada en seis ediciones en 1921;
 El Duende (publicación chilena de 1933), publicación periódica chilena, publicada en siete ediciones en 1933;
 El Duende de Madrid, revista cultural madrileña.

Lugares
 El Duende, un barrio perteneciente al distrito Cruz de Humilladero de la ciudad andaluza de Málaga;
 El Duende (Nuevo México), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Río Arriba.

Ciencia

Duende (rayo), una descarga eléctrica que se produce por encima de las nubes;
(367943) Duende, un asteroide Atón.
2015 TG387  apodado en inglés The Goblin, (El Duende) un objeto astronómico ubicado más allá de la órbita de Neptuno.
Nemoptera bipennis, insecto también conocido como duende.